Goldscheider ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Goldscheider (1848–1916), österreichischer Journalist und Schriftsteller bekannt unter dem Pseudonym Balduin Groller
 Alfred Goldscheider (1858–1935), deutscher Arzt und Internist
 Arthur Goldscheider (1874–nach 1948), französischer Kunsthändler und Hersteller hochwertiger Dekorationsgegenstände
 Friedrich Goldscheider (1845–1897), österreichischer Unternehmer im Bereich der Keramik
 Ludwig Goldscheider (1896–1973), englischer Kunsthistoriker und Verleger österreichischer Herkunft